Karlov est un patronyme porté notamment par :

 Andreï Karlov (1954-2016), diplomate russe ;
 Boris Karlov (1924-1964), accordéoniste bulgare.

Toponyme 
 Karlov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina, en République tchèque.

Homonymie de patronyme